Nicolson ist der Familienname folgender Personen:

 Adela Florence Nicolson (1865–1904), britische Lyrikerin
 Arthur Nicolson, 1. Baron Carnock (1849–1928), britischer Diplomat, Autor und Politiker
 Benedict Nicolson (1914–1978), britischer Kunsthistoriker
 Dan Henry Nicolson (1933–2016), US-amerikanischer Botaniker
 Gerda Nicolson (1937–1992), australische Schauspielerin
 Harold Nicolson (1886–1968), britischer Diplomat, Autor und Politiker
 John Nicolson (* 1961), schottischer Politiker
 Juliet Nicolson (* 1954), britische Schriftstellerin
 Karen Nicolson (1958–2021), britische Marathonläuferin
 Marjorie Nicolson (1894–1981), US-amerikanische Literatur- und Wissenschaftshistorikerin
 Nigel Nicolson (1917–2004), britischer Verleger, Schriftsteller und Politiker
 Phyllis Nicolson (1917–1968), britische Mathematikerin
 Steve Nicolson (* 1966), britischer Schauspieler
 Tom Nicolson (1879–1951), britischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Nicholson